Das Challenge Bell 2007 war die 15. Ausgabe des Damentennisturniers in Québec, Kanada. Das Teppichplatzturnier der Kategorie Tier III war Teil der WTA Tour 2007 und fand vom 29. Oktober bis 4. November 2007 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in der Stadt Québec